Mistrzostwa Świata w Unihokeju Kobiet U19 2012 – 5. edycja międzynarodowego turnieju o tytuł mistrza świata organizowanego przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF) która trwała od 1 maja do 5 maja 2012 roku w Nitrze, w Słowacji. Brązowy medal przypadł reprezentacji Szwecji. Złoty medal zdobyła reprezentacja Finlandii, srebrny Szwajcarii.

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Półfinały

Brązowy medal

Final

Ranking końcowy

Tabela końcowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata juniorów w unihokeju
2012 w unihokeju
2012 na Słowacji
Sport w Nitrze
Unihokej na Słowacji